Les désignations de Bayer B Centauri (B Cen) et b Centauri (b Cen) sont distinctes. Pour des raisons techniques, ces deux noms redirigent ici.

 B Centauri, ou HR 4546, est une étoile géante rouge de magnitude apparente 4,46 ;
 b Centauri, ou HR 5471, est une étoile bleu-blanc de la séquence principale membre de l'association Scorpion-Centaure et de magnitude apparente 4,00.

Notes et références 

Constellation du Centaure
Homonymie stellaire